Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1937 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Anita Lizana je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Alice Marble (četrtfinale)
 Helen Jacobs (polfinale)
 Sarah Fabyan (prvi krog)
 Marjorie Van Ryn (četrtfinale)
 Gracyn Wheeler (tretji krog)
 Dorothy Bundy (polfinale)
 Carolin Babcock (tretji krog)
 Helen Pedersen (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1937